На этой странице помещён список всех авианосцев ВМС Великобритании.

Авианосцы

Гидроавианосцы

Примечания

Ссылки 
 Aircraft Carriers List: Master List of RN Carriers.

Списки военных кораблей по странам
Авианосцы Великобритании
Списки:Великобритания